Band of Joy (band), Engelse band
Band of Joy (Robert Plant), studioalbum dat Robert Plant opnam met bovenstaande band
Band of Joy Records - Platenlabel